Rasmus Quist Hansen (ur. 1980) – duński wioślarz
 Rasmus Malling-Hansen (1835-1890) − duński nauczyciel i wynalazca